

Geografia
 Città del Vaticano – Stato dell'Europa, dove è ubicata la Santa Sede (papa), nel cuore di Roma.

Italia
 Vaticano – località (non frazione) di San Pietro in Gu in provincia di Padova
 Colle Vaticano – un colle di Roma, situato sulla riva destra del Tevere.
 Capo Vaticano – frazione balneare di Ricadi in provincia di Vibo Valentia.

Altro
Curia romana – l'apparato amministrativo della Santa Sede.
Vaticano – dio della religione romana.